Ранчо Сан Андрес има више значења:

 Ранчо Сан Андрес (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Сан Андрес (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Сан Андрес (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Сан Андрес (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику